Siedlec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Basse-Silésie
Siedlec, un village dans le powiat de Wrocław

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Siedlec, une gmina du powiat de Wolsztyn
Siedlec, un village dans le powiat de Gostyń 
Siedlec, un village dans le powiat de Poznań 
Siedlec, un village dans le powiat de Wolsztyn 

dans la voïvodie de Łódź
Siedlec, un village dans le powiat de Łęczyca
Siedlec, un village dans le powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Lubusz
Siedlec, un village dans le powiat de Żary

dans la voïvodie d’Opole
Siedlec, un village dans le powiat de Nysa 
Siedlec, un village dans le powiat de Strzelce Opolskie 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
Siedlec, un village dans le powiat de Bochnia
Siedlec, un village dans le powiat de Cracovie
Siedlec, un village dans le powiat de Tarnów

dans la voïvodie de Silésie
Siedlec, un village dans la gmina de Janów  
Siedlec, un village dans la gmina de Mstów

Voir aussi 
Siedlce, dans la voïvodie de Mazovie.